Кубок Іспанії з футболу 2007–2008 — 106-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул всьоме здобула «Валенсія».

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2007

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 вересня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 вересня 2007

|}

Третій раунд 
Клуб Лас-Пальмас (2) пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 2007

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 листопада 2007/2 січня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14 листопада 2007/2 січня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14 листопада 2007/3 січня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12 грудня 2007/2 січня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 грудня 2007/2 січня 2008

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 січня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 січня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/16 січня 2008

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/30 січня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/31 січня 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/20 березня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 лютого/19 березня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на soccerway 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2007–2008
Іспанія
Іспанія
2007 в іспанському спорті
2008 в іспанському спорті